Galesburg (Dacota do Norte)
Galesburg (Illinois)
Galesburg (Kansas)
Galesburg (Michigan)
Ou ainda:
Greater Galesburg
East Galesburg

Desambiguações de topônimos